Гуарда́до () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Гуардадо, Альберт (род. 1973) — американский боксёр.
 Гуардадо, Андрес (род. 1986) — мексиканский футболист, полузащитник.